José Mujica (1935), agricultor e político uruguaio
Manuel Mujica Láinez (1910–1984), escritor de ficção, jornalista e crítico de arte argentino

Ver também
Múgica, município espanhol da comunidade autônoma do País Basco

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua castelhana